Хусейн Магометович Халмурзаев () — российский дзюдоист, призёр чемпионата России, чемпион Европы и призёр чемпионата мира среди юниоров, призёр чемпионата Европы, мастер спорта России международного класса. Брат-близнец Хасана Халмурзаева.

Спортивные результаты 
 Чемпионат России по дзюдо 2014 года — ;
 Универсиада по дзюдо 2015 года, Кванджу — ;
 Международный турнир серии Мастерс 2016 года — ;
 Чемпионат Европы по дзюдо 2017 года, Варшава — ;
 Чемпионат мира по дзюдо (команда)2018 года, Баку — ;
 Европейские игры по дзюдо 2019 года, Минск — ;

Награды 
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (14 октября 2020) — за заслуги в развитии физической культуры и спорта, активную общественную деятельность.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Дзюдоисты по алфавиту
Дзюдоисты России
Спортсмены Ингушетии